European Tour 2014/2015 – Turniej 6 − dziewiąty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 26 lutego – 1 marca 2015 w Gdynia Sports Arena w mieście Gdynia (Polska).

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Kwalifikacje

Runda 1 

Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 137, 136, 118, 109, 108  Neil Robertson
 142  Kurt Maflin
 142  Mark Joyce
 140, 132, 111, 107, 103, 101  Shaun Murphy
 135  Stuart Bingham
 131  Anthony McGill
 130  Michael Georgiou
 130  Robin Hull
 128, 119, 106, 104  Judd Trump
 128, 105  Robert Milkins
 124  Jamie Cope
 123  Mark Davis
 120, 103, 101  Mark Williams
 116, 105, 102  Joe Perry
 114  Graeme Dott

 112  Stuart Carrington
 112  Luca Brecel
 111, 106  Martin Gould
 110, 107  Jimmy Robertson
 109  Thomas Dowling
 106  Ross Muir
 105, 104  Jamie Jones
 105  Dechawat Poomjaeng
 104, 101  Michael Wasley
 104  Jamie Burnett
 103  Michael White
 103  Chris Wakelin
 102  Tony Drago
 100  Ryan Day
 100  Steven Hallworth
 100  Ricky Walden

Bibliografia 
 Europen Tour 6

Linki zewnętrzne 
 Drabinka i wyniki European Tour 6

Players Tour Championship 2014/2015
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gdyni